Stade Monumental (Estadio Monumental) est le nom de différents stades en Amérique du Sud.
 Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti à Buenos Aires, Argentine.
 Estádio Olímpico Monumental à Porto Alegre, Brésil.
 Estadio Monumental David Arellano à Santiago du Chili.
 Estadio Monumental Isidro Romero Carbo à Guayaquil, Équateur.
 Estadio Monumental Virgen de Chapi à Arequipa, Pérou.
 Estadio Monumental (Lima) à Lima, Pérou.
 Estadio Monumental de Maturín à Maturín, Venezuela.